Projet X ou  peut faire référence à :

 , film américain de William Castle sorti en 1968 ;
 , film américain de Jonathan Kaplan sorti en 1987 ;

 Projet X, film pornographique français de Fred Coppula sorti en 2001
 Projet X (), film américain de Nima Nourizadeh sorti en 2012 ;

 , shoot'em up développé par Team17 sur Amiga en 1992.

Homonymie de titre